Алессандро Блазі (* 1992) — італійський волейболіст.
 Браян Блазі (* 1996) — аргентинський футболіст, захисник.
 Іларі Блазі (* 1981) — італійська акторка.
 Мануеле Блазі (* 1980) — італійський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер. Виступав, зокрема, за «Рому», «Ювентус» та «Наполі», а також національну збірну Італії.
 Роза Блазі (* 1972) — американська акторка.
 Сільверіо Блазі (1921—1995) — італійський режисер і актор.
 Умберто Блазі (1886—1938) — італійський марафонець.
 Філіпп Дуст-Блазі (* 1953) — французький державний і громадсько-політичний діяч. Дипломат.
італійські прізвища